Domino kan syfta på:

 Domino – ett sällskapsspel
 Domino (film) – en fransk-amerikansk actionfilm från 2005, regisserad av Tony Scott, originaltitel Domino
 Domino (James Bond) – en rollfigur i Bondfilmer
 Domino, konstgods – en konstgodsserie av Stig Lindberg
 Domino (musikgrupp) – en rumänsk musikgrupp
 Domino, Norrköping – en galleria i Norrköping
 Domino (seriefigur)  – en superhjälte i tecknade serier
 Domino Records – ett brittiskt skivbolag, grundat 1993
 Domino Records (1924) – ett amerikanskt skivbolag 1924–1933
 Lotus Domino – en mjukvara
 Dominoeffekt – en liten händelse startar ett orsaksförlopp med långtgående konsekvenser
 Dominostein – en sötsak som huvudsakligen säljs i Tyskland kring julen

Personer
 Fats Domino (1928–2017), amerikansk sångare och pianist